Se cucini, ti sposo (Time Share) –  film del 2000 diretto da Sharon von Wietersheim
 Time Share (Tiempo Compartido) – film del 2018 diretto da Sebastián Hofmann